Straßburger Straße (Hamburg), een straat in Hamburg
Straßburger Straße (metrostation), een station van de Hamburgse metro